Джордж Фицхью (; около 1486 — 29 мая 1542) — английский аристократ, 7-й и последний барон Фицхью с 1487 года. Принадлежал к старинной семье, владевшей землями в Йоркшире с XI века, был сыном Ричарда Фицхью, 6-го барона Фицхью, и Элизабет Бург. Женился на Кэтрин Дакр, дочери Хамфри Дакра, 1-го барона Дакра из Гисленда, но потомства не оставил, так что после его смерти титул барона Фицхью перешёл в состояние ожидания. На наследство претендовали две тётки Джорджа и их потомки, Файнсы и Парры.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Фицхью
Бароны Англии XV века
Бароны Англии XVI века
Фицхью (род)